Wilhelm Bornemann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Bornemann (Schriftsteller) (Johann Wilhelm Bornemann; 1766–1851), deutscher Schriftsteller und Lotteriedirektor
 Wilhelm Bornemann (Politiker) (1798–1864), deutscher Jurist und Politiker
 Wilhelm Bornemann (Theologe) (1858–1946), deutscher Theologe und Kirchenlieddichter